Alkerton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Alkerton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)